А́нна Веро́ніка Ве́ндланд, або А́нна Веро́ніка Ве́ндлянд, Вероніка Вендлянд (, нар. 6 червня 1966, м. Ремшайд, Німеччина) — німецький історик Східної Європи й, зокрема, України.

Наукова діяльність 
До наукових зацікавлень Анни Вероніки входить велике коло тем з історії Східної Європи. Це, головним чином, історія Галичини, зокрема історія русофільства (москвофільства) та міста Львова, загалом міська історія України та Східної Європи, а також історія Польщі, Росії та країн Балтії, історія розвитку публічного простору та історіографія Східної Європи.

В 1997 році захистила в Кельнському університеті докторську дисертацію на тему «Рософіли в Галичині: Українські консерватори між Австрією й Росією». Опублікована «Австрійським академічним видавництвом» в серії монографій «Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie» праця про русофілів є скороченим виданням докторської дисертації. Сьогодні це найґрунтовніше дослідження про роль і значення рософілів у Галичині. Цю роботу відзначили у 2000 році премією Теодора Епштайна як найкращу дисертацію на Східно-європейську тематику.

Наукові публікації друкує німецькою, англійською, польською й українською мовами .

Викладає східноєвропейську історію в Ґісенському університеті. Входить до дирекції Інституту Гердера (Марбург, Німеччина). Чільний член дорадчої ради Центру міської історії Центрально-Східної Європи у Львові.

Наукові публікації

Монографії 
 Anna Veronika Wendland, Wie wir die Karten lesen: Osteuropäische Fragen an Europäische Geschichte und Europäische Einigung. Zwei Essays, München, 2007
 Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen Österreich und Russland, 1848 — 1915, Wien, 2001. — 624 с.

Спільні проекти 
 Anna Veronika Wendland (Hrsg. gemeinsam mit Andreas R. Hofmann), Stadt und Öffentlichkeit in Ostmitteleuropa. Beiträge zur Entstehung moderner Urbanität zwischen Berlin, Charkiv, Tallinn und Triest, Stuttgart, 2002

Наукові статті 
 Повернення до Чорнобиля. Від національної трагедії до інноваційних підходів в історіографії не тільки України // Chernobyl Revisited. From national tragedy to innovative approaches in the historiography of (not exclusively) Ukraine, in: Україна модерна Nr. 18 (2011), 164-200.
 Imperiale, koloniale und postkoloniale Blicke auf die Peripherien des Habsburgerreiches, in: Claudia Kraft, Alf Lüdtke (Hrsg.), Kolonialgeschichten. Regionale Perspektiven auf ein globales Phänomen, Frankfurt/M. 2010, с. 215—235.
 Eindeutige Bilder, komplexe Identitäten. Imperiale, nationale, regionale Identitätskonzepte und ihre Visualisierung auf der galizischen Allgemeinen Landesausstellung in Lemberg 1894, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 58 (2009) H. 1-2, с. 111—161.
 Jenseits der Imperien: Mychajlo Drahomanov und die Anfänge einer Verflechtungsgeschichte der Ukraine, in: Guido Hausmann / Angela Rustemeyer (Hrsg.), Imperienvergleich. Fs. für Andreas Kappeler, Wiesbaden, 2008, с. 221—246. (робота про Драгоманова, як зачинателя так званої «перехресної» історії, тобто історії взаємовпливів).
 Stadtgeschichtskulturen: Lemberg und Wilna als multiple Erinnerungsorte, in: Martin Aust / Krzysztof Ruchniewicz / Stephan Troebst (Hrsg.), Verflochtene Erinnerungen. Polen und seine Nachbarn im 19. und 20. Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien, 2008, с. 31-60.
 У вас в Європах / Bei Euch in den Europas. Europäische Leitbilder in Osteuropa, in: Jürgen Elvert / Jürgen Nielsen-Sikora (Hrsg.), Leitbild Europa? Europabilder und ihre Wirkungen in der Neuzeit, Stuttgart, 2008, с.208-219
 Randgeschichten? Osteuropäische Perspektiven auf Kulturtransfer und Verflechtungsgeschichte, in: Randgeschichten? Osteuropäische Perspektiven auf Kulturtransfer und Verflechtungsgeschichte, in: Transfergeschichte(n). Peripherie und Zentrum in Europa. Osteuropa Nr. 3 (2008), с. 95-116.
 The Russian Empire and its Western Borderlands: National Historiographies and their «Others» in Russia, the Baltics, and Ukraine, in: Stefan Berger / Chris Lorenz (Eds.), The Contested Nation: Ethnicity, Class, Religion, and Gender in National Histories (= Writing the Nation. National Historiographies and the Making of Nation States in Nineteenth and Twentieth Century Europe, vol.3), Basingstoke — London, 2007, с. 405—441. (робота про національні історіографії Росії. Балтики та України в порівнянні).
 Leben und gelebt werden. Die «Erinnerungen» der Leibeigenen Avdot'ja Chruščova, in: Julia Herzberg / Christoph Schmidt (Hrsg.): Vom Wir zum Ich. Individuum und Autobiographik im Zarenreich (= Kölner Historische Abhandlungen Bd. 44), Köln, 2006, с. 177—208 (робота з «мікроісторії», присвячена культурі спогадів).
 «Europa» zivilisiert den «Osten»: Stadthygienische Interventionen, Wohnen und Konsum in Wilna und Lemberg, 1900—1930, in: Alena Janatková and Hanna Kozińska-Witt (Hrsg.), Wohnen in der Großstadt 1900—1939. Wohnsituation und Modernisierung im europäischen Vergleich, Stuttgart, 271—295
 Urbane Identität und nationale Integration in zwei Grenzland-Metropolen: Lemberg und Wilna, 1900-1930er Jahre. Vorstellung eines Forschungsprojektes, in: Hans-Werner Rautenberg (Hrsg.), Wanderungen und Kulturaustausch im östlichen Mitteleuropa. Forschungen zum ausgehenden Mittelalter und zur jüngeren Neuzeit, München, 2006, с. 145—162 (робота про міську ідентичність та націєтворення у Львові та Вільнюсі).
 Neighbors as Betrayers. Nationalization, Remembrance Policy, and the Urban Public Sphere in Lviv, in: Christopher Hann and Paul Robert Magocsi (Hrsg.), Galicia. A Multicultured Land, Toronto-London: University of Toronto Press, 2005, 139—159 [= überarb. engl. Version von Wendland (2002), Nachbarn] (робота про національні процеси, меморіальну культуру та розвиток публічного простору в Галичині).
 Region ohne Nationalität, Kapitale ohne Volk: Das Wilna-Gebiet als Gegenstand polnischer und litauischer nationaler Integrationsprojekte (1900—1940), in: Comparativ. Leipziger Beiträge zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung 15 (2005), Nr. 2, с. 77-100.
 Kulturelle, nationale und urbane Identitäten in Wilna (1918—1939): Ansätze und Fragestellungen auf dem Weg zu einer integrierten Stadtgeschichte, in: Marina Dmitrieva and Heidemarie Petersen (Hrsg.), Jüdische Kultur(en) im Neuen Europa. Wilna 1918—1939, Wiesbaden, с. 13-33.
 Post-Austrian Lemberg: War Commemoration, Inter-Ethnic Relations, and Urban Identity 1918—1939, in: Austrian History Yearbook 34 (2003), с. 82-103. (Поставстрійський Львів, міжетнічні стосунки та міська ідентичність)
 Volksgeschichte im Baltikum? Historiographien zwischen nationaler Mobilisierung und wissenschaftlicher Innovation in Estland, Lettland und Litauen (1919—1939), in: Manfred Hettling (Hrsg.), Volksgeschichten im Europa der Zwischenkriegszeit (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003), 205—238
 Nachbarn als Verräter: Nationalisierungsprozesse, Erinnerungspolitik und städtische Öffentlichkeiten in Lemberg (1914—1939), in: Wendland / Hofmann (Hrsg.), Stadt und Öffentlichkeit in Ostmitteleuropa, 149—169
 Stadt und Öffentlichkeit: Auf der Suche nach einem neuen Konzept in der Geschichte Ostmitteleuropas, in: Stadt und Öffentlichkeit in Ostmitteleuropa, 2002, с. 9-23 (разом з Андреасом Гофманом, концептуальна робота про нові підходи до історії Східної Європи).
 Semper fidelis: Lwów jako mit narodowy Polaków i Ukraińców, 1867—1939 , in: Kazimierz Karolczak and Henryk W. Żaliński (Hrsg.), Lwów: Miasto-społeczeństwo-kultura, t. 4, Kraków, 2002, 263—273 (робота про Львів, як місто міфотворення поляків і українців).
 Die Rückkehr der Russophilen in die ukrainische Geschichte: Neue Aspekte der ukrainischen Nationsbildung in Galizien, 1848—1914, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 49 (2001), 178—199
 Galizien: Westen des Ostens, Osten des Westens. Annäherung an eine ukrainische Grenzlandschaft, in: Österreichische Osthefte 42 (2000), H. 3/4, 389—421 (Повернення русофілів в українську історії: нові оцінки історичного феномену націєтворення в Галичині).
 Stadt und Öffentlichkeit in Ostmitteleuropa 1900—1939, in: Informationen zur modernen Stadtgeschichte (2000), H. 2, 28-33 (разом з Андреасом Гофманом)
 Русофільство: ще один український проект? Зауваги про невтілене прагнення // «Ї», незалежний культурологічний журнал, ч. 18 (2000), Львів, с. 113—122.
 Митрополит. Есе про Андрея Шептицького // «Ї», незалежний культурологічний журнал. Львів/Freiburg Nr. 11 (1997)), Діалог над кордоном — Gespräch über Grenzen, с. 106—115
 Російська ліберальна публіцистика та українське питання в другій половині XIX століття // Другий міжнародний конгрес україністів, Львів: 22-28 серпня 1993. Доповіді й повідомлення. Історія, ч. 1, Львів, с. 186—194
 Die ukrainischen Länder 1945 bis 1993, in: Frank Golczewski (Hrsg.): Geschichte der Ukraine, Göttingen 1994, с. 269—312 (огляд повоєнної історії України).

Примітки

Посилання 
 Вероніка Вендлянд. Миторополит (есе про Андрея Шептицького на сторінках часопису «Ї»; укр. мовою) 
 Анна Вероніка Вендлянд. Русофільство: ще один український проект? Зауваги про невтілене прагнення (перша публікація на сторінках часопису «Ї»)
 Біографічні дані, наукові інтереси та бібліографія на офіційному сайті Інституту Гердера (Марбург)
 Анна-Вероніка Вендланд. Від національної трагедії до предмета інноваційних дисциплін в історіографії не тільки України // Україна модерна
 Ярослав Грицак. Рецензія на монографію А.-В.Вендланд про русофілів

Німецькі історикині
Уродженці Ремшайда
Дослідники історії України
Дослідники історії Росії
Дослідники історії Польщі
Дослідники історії країн Балтії
Дослідники історії Австрії